Bárbara Martins é uma atriz e cantora brasileira.

Foi descoberta por Héber Lobato, quando a ouviu cantar e, desde então, assinou seu primeiro contrato. Em 1951, estreou em discos, gravando pelo selo Carnaval a "Marcha do Lulu", de Waldir Machado e Francisco Colman.

Discografia 
 Eu Quero é Movimento/Marcha da Estátua (1963)
 Balanço da tarantela/Já Esqueci (1962)
 Samba Legal/Maria e José (1957)
 Sucedeu/Eu Não Sou Mulher de Olá (1957)
 Aquarela Fluminense/Delirando (1956)
 Voltamos a Querer-nos/Quem Se Humilha (1955)
Marcha do Lulu (1951)

Ligações externas 
 Bárbara Martins

Cantoras do Brasil
Músicos de música popular brasileira
Atrizes do Brasil